2 miejscowości w Polsce: 
 Grabostów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Grabostów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice

Zobacz też 
 Kolonia Grabostów